Kovács är ett vanligt ungerskt efternamn, som har burits av bland andra

 Angela Kovács (född 1964), svensk skådespelare
 Antal Kovács (född 1972), ungersk judoutövare
 Béla Kovács (1908–1959), ungersk politiker
 Edit Kovács  (född 1954), ungersk fäktare
 Ella Kovacs (född 1964), rumänsk löpare
 Ernie Kovacs (1919–1962), amerikansk komiker, skådespelare och TV-personlighet
 Frank Kovacs (1918–1990), ungersk tennisspelare
 Imre Kovács (1921–1996), ungersk fotbollsspelare
 István Kovács (född 1970), ungersk boxare
 István Kovács (brottare) (född 1950), ungersk brottare
 Iván Kovács (född 1970), ungersk fäktare
 Joe Kovacs (född 1989), amerikansk kulstötare
 József Kovács (född 1949), ungersk fotbollsspelare
 József Kovács (friidrottare) (1926–1987), ungersk löpare
 Katalin Kovács (född 1976), ungersk kanotist
 Kati Kovács (född 1963), finländsk serieskapare
 Kornél Kovács (född 1985), ungersk-svensk DJ och musikproducent
 László Kovács, flera personer
 László Kovács (filmfotograf) (1933–2007), ungersk-amerikansk filmfotograf
 László Kovács (politiker) (född 1939), ungersk politiker och EU-kommissionär
 Magdolna Kovács (aktiv 1976), ungersk orienterare
 Pál Kovács (1912–1995), ungersk fäktare
 Péter Kovács (född 1965), svensk kommunalpolitiker i Höganäs, moderat
 Péter Kovács (gymnast) (född 1959), ungersk gymnast
 Robin Kovács (född 1996), svensk ishockeyspelare
 Tamás Kovács (född 1943), ungersk fäktare
 Tomáš Kovács (född 1977), slovakisk boxare
 Zoltán Kovács (aktiv 19855–1987), ungersk kanotist

Se även
 Kovač, efternamn och ortnamn i flera slavisktalande länder
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn